Странгалии () — род  жуков-усачей из подсемейства усачиков (Lepturinae). В ископаемом состоянии известен из балтийского янтаря.

Описание
Тело вытянутое (обычно 1—2 см), вершины надкрылий вырезаны или обычно срезанные, их вершины прикрывают брюшко. Голова с шеевидной перетяжкой. Третий членик лапок выемчатый. Для бывшего СССР приводилось до 35 видов.

Странгалия полосатая (Strangalia quadrifasciata) часто встречающаяся на цветах похожа на осу по форме тела и окраске. Надкрылья этого жука в черных и желтых поперечных перевязях, ноги длинные, бурые. Личинки развиваются в мертвой древесине лиственных пород.

Систематика 

Некоторые виды:
 Strangalia acuminata (Olivier, 1795)
 Strangalia albicollis (Pascoe, 1860)
 Strangalia angustolineata (Gressitt, 1935)
 Strangalia anneae Chemsak & Linsley, 1981
 Strangalia antennata Schaeffer, 1908
 Strangalia arcuata Panzer — странгалия кривоногая
 Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
 Strangalia auripilis Chemsak, 1969
 Strangalia baluensis Fisher, 1935
 Strangalia beierli Giesbert, 1997
 Strangalia beltii (Bates, 1872)
 Strangalia benitoespinali Chalumeau, 1985
 †Strangalia berendtiana Zang, 1905
 Strangalia biannulata (Linsley, 1935)
 Strangalia bicolor (Swederus, 1787)
 Strangalia bicolorella Müller — странгалия двуперевязанная
 Strangalia bifasciata Chemsak, 1969
 Strangalia bilineaticollis (Pic, 1915)
 Strangalia bivittata (Bates, 1870)
 Strangalia bonfilsi Villiers, 1979
 Strangalia brachialis (Bates, 1885)
 Strangalia cambrei Linsley & Chemsak, 1976
 Strangalia cantharidis (Chemsak & Linsley, 1976)
 Strangalia cavaventra Chemsak, 1969
 Strangalia cavei Chemsak & Linsley, 1981
 Strangalia conicollis (Aurivillius, 1910)
 Strangalia debroizei Chalumeau & Touroult, 2005
 Strangalia dolicops Chemsak, 1969
 Strangalia doyeni Chemsak & Linsley, 1976
 Strangalia eickworti Chemsak & Noguera, 1997
 Strangalia elegans Giesbert, 1997
 Strangalia emaciata (Bates, 1880)
 Strangalia famelica Newman, 1841
 Strangalia flavocincta (Thomson, 1860)
 Strangalia fortunei Pascoe, 1858
 Strangalia fujitai Shimomura, 1994
 Strangalia fulvicornis (Bates, 1872)
 Strangalia gracilis Gressitt, 1934
 Strangalia guindoni Giesbert, 1989
 Strangalia hamatipes Giesbert, 1986
 Strangalia hondurae Chemsak & Linsley, 1979
 Strangalia hovorei Giesbert, 1997
 Strangalia ianswifti Hovore & Chemsak, 2005
 Strangalia instabilis Giesbert, 1985
 Strangalia insularis (Fisher, 1932)
 Strangalia koyaensis Matsushita, 1933
 Strangalia lachrymans (Bates, 1885)
 Strangalia lapidicina Giesbert, 1997
 Strangalia linsleyi Gressitt, 1951
 Strangalia luteicornis (Fabricius, 1775)
 Strangalia lyrata (Redtenbacher, 1867)
 Strangalia mediolineata Pic, 1954
 Strangalia melampus (Bates, 1885)
 Strangalia melanophthisis (Berg, 1889)
 Strangalia melanostoma (Bates, 1870)
 Strangalia melanura (Redtenbacher, 1867) — странгалия обыкновенная
 Strangalia montivaga Chemsak & Linsley, 1976
 Strangalia monzoni Giesbert, 1997
 Strangalia occidentalis Linsley & Chemsak, 1976
 Strangalia ochroptera (Bates, 1870)
 Strangalia opleri Chemsak & Linsley, 1976
 Strangalia palaspina Chemsak, 1969
 Strangalia pallifrons Giesbert, 1997
 Strangalia panama Di Ioro, 2002
 Strangalia panamensis Giesbert, 1985
 Strangalia pectoralis (Bates, 1885)
 Strangalia penrosei Hovore & Chemsak, 2005
 Strangalia picticornis (Bates, 1869)
 Strangalia pseudocantharidis Giesbert, 1985
 Strangalia quadrifasciata Linnaeus — странгалия четырёхполосая
 Strangalia rubiginosa (Gounelle, 1911)
 Strangalia rubricollis (Bates, 1870)
 Strangalia sallaei (Bates, 1885)
 Strangalia saltator (Bates, 1885)
 Strangalia semiannulata (Pic, 1916)
 Strangalia semifulva (Bates, 1870)
 Strangalia sexnotata Haldeman, 1847
 Strangalia sexocellata Hovore & Chemsak, 2005
 Strangalia sinaloae Chemsak & Linsley, 1981
 Strangalia splendida (Aurivillius, 1920)
 Strangalia strigosa Newman, 1841
 Strangalia suavis (Melzer, 1926)
 Strangalia succincta (Redtenbacher, 1867)
 Strangalia svihlai Holzschuh, 1989
 Strangalia takeuchii Matsushita & Tamanuki, 1935
 Strangalia thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889)
 Strangalia turnbowi Hovore & Chemsak, 2005
 Strangalia veracruzana Hovore & Chemsak, 2005
 Strangalia virilis LeConte, 1873
 Strangalia westcotti Chemsak & Linsley, 1976
 Strangalia xanthomelaena Monné M. L. & Monné M. A., 2005
 Strangalia xanthotela (Bates, 1892)
 Strangalia zacapensis Giesbert, 1997
 Strangalia zikani (Melzer, 1922)

Примечания

Литература 
 Бартенев А. Ф. Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины // Вісті Харківського ентомологічного товариства. — 2003 (2004). — 11, № 1—2. — с. 24—43
 Загайкевич И. К. Таксономия и экология усачей. — К.: Наукова Думка, 1991. — 420 с.;
 Łomnicki M. Catalogus Coleopterorum Haliciae. — Leopoli, 1884. — S. 1–43;
 Nowicki M. Verzeichniss galizischer Käfer // Beitrage zur Insektenfauna Galiziens. — Krakow, 1873. — S. 7–52.

Усачики
Роды жесткокрылых